Grünsberg steht für folgende geografische Objekte im Landkreis Nürnberger Land, Bayern:
 Grünsberg (Altdorf bei Nürnberg), Dorf in der Gemeinde Altdorf
 Schloss Grünsberg in der Gemeinde Altdorf bei Nürnberg